Cadalso är en kommunhuvudort i Spanien.   Den ligger i provinsen Provincia de Cáceres och regionen Extremadura, i den centrala delen av landet,  km väster om huvudstaden Madrid. Cadalso ligger  meter över havet och antalet invånare är .

Terrängen runt Cadalso är huvudsakligen kuperad, men åt sydost är den platt. Den högsta punkten i närheten är  meter över havet,  km väster om Cadalso. Runt Cadalso är det glesbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer. Närmaste större samhälle är Gata,  km väster om Cadalso. Omgivningarna runt Cadalso är huvudsakligen savann.

Medelhavsklimat råder i trakten. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är augusti, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är januari, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är november, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är augusti, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor 

Orter i Extremadura